David Wotherspoon, né le  à Perth au Royaume-Uni, est un joueur international canadien de soccer. Il joue depuis 2013 au poste de milieu de terrain pour le club de St Johnstone FC.

Il compte 16 sélections en équipe d'Écosse espoirs.

Biographie

Carrière en club 

Le , il rejoint le club de St Johnstone.

Lors de la saison 2015-2016, il inscrit 9 buts en première division écossaise avec cette équipe. Il inscrit notamment un doublé sur la pelouse de Ross County le 5 décembre 2015 (victoire 2-3).

Carrière internationale 

Le , il est sélectionné par John Herdman pour participer à la Coupe du monde 2022.

Palmarès 
 St Johnstone FC
 Vainqueur de la Coupe d'Écosse en 2014 et 2021
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue écossaise en 2021

Statistiques

Statistiques détaillées

Liste des matchs internationaux

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur de soccer international canadien
Footballeur écossais
Joueur du Hibernian FC
Joueur du St Johnstone FC
Naissance en janvier 1990
Naissance à Perth (Écosse)